Цянь Линь (, род. 11 марта 1991) — японская певица китайского происхождения.  Более известна под псевдонимом  как участница японской идол-группы Morning Musume. Является второй солисткой не из Японии за всю историю группы. Весной 2007 года она переехала в Токио.

Идолы (японские артисты)
Певцы и певицы Японии
Музыканты Morning Musume
Певцы и певицы в жанре J-pop